Malzew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jewgenjewitsch Malzew (* 1995), russischer Synchronschwimmer
 Alexander Nikolajewitsch Malzew (* 1949), sowjetischer Eishockeyspieler 
 Alexei Petrowitsch Malzew (1854–1915), russischer Geistlicher und Theologe, Gründer der Bruderschaft des heiligen Fürsten Wladimir Bratstwo
 Anatoli Iwanowitsch Malzew (1909–1967), russischer Mathematiker und Logiker
 Artjom Igorewitsch Malzew (* 1993), russischer Skilangläufer
 Kevin Maltsev (* 2000), estnischer Skispringer
 Kirill Leonidowitsch Malzew (* 1986), russischer Bogenbiathlet
 Dmitri Olegowitsch Malzew (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Michail Mitrofanowitsch Malzew (1904–1982), sowjetischer Generalmajor der Roten Armee
 Oleg Witaljewitsch Malzew (* 1967), russischer Judoka
 Oleh Malzew (* 1975), ukrainischer Psychologe
 Stefan Malzew (* 1964), deutscher Musiker, Dirigent und Komponist, ehemaliger Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie
 Wiktor Fjodorowitsch Malzew (1917–2003), sowjetischer Diplomat (Botschafter)
 Wjatscheslaw Wjatscheslawowitsch Malzew (* 1964), russischer Politiker